Waco — Texas
Waco (Carolina do Norte)
Waco (Geórgia)

Waco (Missouri)
Waco (Nebraska)
 Waco Cabine — aeronave produzida pela WACO

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de topônimos